Аппер () — французская фамилия:

 Аппер, Бенжамен Николя Мари (1797—1847) —  французский филантроп, писатель и публицист.
 Аппер, Жорж (1850—1934) — французский художник.
 Аппер, Николя (1749—1841) — изобретатель консервов.
 Аппер, Феликс (1817—1891) — французский военачальник и дипломат, посол Франции в России.

См. также 
 Ампер